Kirschtorte bezeichnet Creme- und Sahnetorten unterschiedlicher Herstellungsweisen:

 Schwarzwälder Kirschtorte
 Zuger Kirschtorte